Happy Days ("giorni felici" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Giorni felici (Happy Days) – film del 1929 diretto da Benjamin Stoloff
 Happy Days - La banda dei fiori di pesco (The Lords of Flatbush) – film del 1974 diretto da Stephen F. Verona

Musica 
 Happy Days – gruppo depressive black metal statunitense
 Happy Days – album di Carola Häggkvist del 1985
 Happy Days – album dei Catherine Wheel del 1995
 Happy Days – singolo di Ai Ōtsuka del 2007
 Happy Days – singolo di Ghali del 2017
 Happy Days – singolo dei Blink-182 del 2019

Teatro 
 Giorni felici – dramma di Samuel Beckett del 1961

Televisione 
 Happy Days – sit-com statunitense